Кінські Води (річка) ( — «Вода диких коней») — річка в Україні.
 Кінські Роздори — село в Пологівському районі Запорізької області.
 Кінські (; ), рід Кінських () — богемський княжий рід.
 Кінські острови — ландшафтний заказник місцевого значення в  Світловодському районі  Кіровоградської області.

Також 
 Кінскі